Az alábbi településeken közlekednek vagy közlekedtek 27-es, továbbá 27A, illetve N27-es jelzésű villamosok:

Magyarország 

 27-es villamos (Budapest)megszűnt
 27A villamos (Budapest)megszűnt

Németország 

 27-es villamos (Berlin)

 27-es villamos (München)
 N27-es villamos (München)